Albedo steht für:
 Albedo, das Rückstrahlvermögen von Oberflächen
 Albedo, das weiße Perikarp von Zitrusfrüchten
 Albedo (Schiff), von Piraten gekapertes Containerschiff

Siehe auch:
 Albedo feature, Gebiet einer Planetenoberfläche mit Farb- oder Helligkeitskontrast zum Rest